Phyllitis Hill, 1756 : nom d'un genre de fougères, synonyme dAsplenium L., 1753. 
 Phyllitis''''' Kütz., 1843 : nom d'un genre d'algues brunes, synonyme.